Троллейбусная линия «Тирасполь — Бендеры» — маршрут троллейбуса между столицей Приднестровья Тирасполем и вторым по величине приднестровским городом Бендеры.

Маршрут положил начало троллейбусному движению в Бендерах и обслуживается троллейбусными парками обоих городов.

Маршрут

Маршрут по г. Бендеры 
 Автовокзал (действует только при следовании из Тирасполя)
 Поликлиника (ул. Лазо) — конечная
 Пляж — по требованию

Маршрут по с. Парканы 
 Парканы-1 (Арка)
 Парканы-2 (ОБРОН «Днестр»)
 Дачная — по требованию
 Ресторан «Фоишор» (Терновка)

Маршрут по г. Тирасполю 
 Спортивный комплекс «Шериф» — по требованию
 Совхоз-техникум им. Фрунзе
 Ул. Мечникова
 Школа № 14
 Бородинский район
 Медицинский колледж им. Тарасевича
 Центральный рынок
 Ул. Карла Либкнехта
 Завод КВИНТ
 Республиканский стадион
 Лучевой проезд
 Театральная площадь — конечная
 Ул. 25 Октября
 Площадь Суворова
 Ул. Правды
 Бородинская площадь
 Школа № 14
 Ул. Мечникова
 Совхоз-техникум им. Фрунзе
 Спортивный комплекс «Шериф»

С 12 июня 2012 года маршрут № 19 продлён по Тирасполю до остановки «Театральная площадь» по просьбе многочисленных бендерских студентов и преподавателей Приднестровского государственного университета, которые таким образом смогут без дополнительных пересадок добираться до ВУЗа.

История 
Первый троллейбус в Бендеры отправился 19 июня 1993 года, спустя ровно год после начала вооружённого конфликта и получил номер «10», в соответствии с нумерацией троллейбусных маршрутов Тирасполя. Однако, вскоре по просьбе горожан маршруту присвоили номер «19» — в память о событиях 1992 года.

Оплата проезда 
С 1 января 2012 года стоимость проезда по Указу Президента была увеличена до 2 рублей 50 копеек на маршруте № 19 на всём его протяжении.

Галерея

См. также 
 Транспорт в Приднестровье
 Бендерский троллейбус
 Тираспольский троллейбус

Примечания

Ссылки 
 Схема движения троллейбусов Тирасполь — Бендеры

Тирасполь — Бендеры
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1993 году
Транспорт Тирасполя
Тирасполь — Бендеры
Транспорт Бендер
Тирасполь — Бендеры